AB poate fi:

 Alba, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Limba abhază, codul ISO 639-1
 Formă bipartită, în muzică, este o structură alcătuită din două secțiuni

Acronime de două litere